La préemption peut désigner :
 En informatique, la préemption est la capacité d'un système d'exploitation multitâche d'interrompre une tâche en cours en faveur d'une autre.
 En droit, le droit de préemption permet à certaines personnes d'acquérir un bien par priorité à toute autre personne, lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre.